Turiaçu pode ser:
Turiaçu - município brasileiro do estado do Maranhão
Turiaçu, bairro da cidade do Rio de Janeiro
Turiaçu - rua da cidade de São Paulo, localizada no bairro de Perdizes.
Turiaçu - rua da cidade do Rio de Janeiro, localizada no município do Rio de Janeiro, localizada no bairro de Turiaçu.
Turiaçu - rio brasileiro do estado do Maranhão

Desambiguação